David Vranković – calciatore australiano
 Josip Vranković – ex cestista e allenatore di pallacanestro croato
 Mladen Vranković – allenatore di calcio e calciatore croato
 Stojko Vranković –  ex cestista jugoslavo